landschap met duinen, ook wel duin- en strandwallenlandschap
 schilderij van zo'n landschap
 Duinlandschap (Theo van Doesburg), schilderij van een duinlandschap door Theo van Doesburg